Митаров — табасаранская фамилия. Известные носители:

 Митаров, Багаутдин Митарович (1912-1944) — табасаранский советский писатель, педагог, деятель культуры.
 Митаров, Муталиб Митарович (1920-2011) — табасаранский поэт и писатель.